Les Ankylosaurinae (ankylosaurinés en français) forment une sous-famille éteint de dinosaures ornithischiens herbivores de l'infra-ordre des Ankylosauria et de la famille des Ankylosauridae. Ils sont connus en Amérique du Nord, en Chine et en Ouzbékistan, où ils ont vécu de la fin du Crétacé inférieur (Albien supérieur), jusqu'à la fin du Crétacé supérieur, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Définition 

La sous-famille des ankylosaurinés est définie comme le clade contenant les genres plus proches dAnkylosaurus que de Shamosaurus.

Classification 
En 2017, à la suite de la description d'un nouveau genre d'ankylosauriné, Zuul, Victoria Arbour et David Evans ont réalisé une analyse phylogénétique aboutissant au cladogramme suivant, qui inclut la tribu des Ankylosaurini :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ankylosauria
 Ankylosauridae
 Liste des dinosaures

Notes et références 

Ornithischien (nom scientifique)
Ankylosauria
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1908